Мацей Го́рский:
 Горский, Мацей (род. 1983) — польский футболист.
 Горский, Мацей (род. 1990) — польский каратист и боец смешанных единоборств.